Az 1976-os MotoGP-világbajnokság volt a 28. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

1976-ban kezdődött az évekig tartó Suzuki-éra, a japán gyár motorjaival versenyző pilóták a 12-ből 11 versenyt megnyertek. Az 50-eseknél  Ángel Nieto hatodik győzelmét ünnepelhette, ezúttal egy Bultaco nyergében. A nyolcadliteres géposztályban Pier Paolo Bianchi végzett az élen, míg a negyedlitereseknél, valamint 350-ben Walter Villa tudott duplázni.

A királykategóriában Barry Sheene végzett az élen, megelőzve csapattársát, Teuvo Länsivuorit. Az újonc Marco Lucchinelli is meggyőző teljesítményt nyújtott, az ő idénye azonban sérülés miatt idő előtt ért véget. A finn versenyen aratott győzelmével Pat Hennen lett az első amerikai versenyző, aki a királykategóriában futamot tudott nyerni.

Az 1976-os volt az utolsó szezon, melynek részét képezte az Isle of Man TT. Az egykor rendkívül népszerű versenyről mind több és több nagy név maradt távol. Az évad más szempontból is egy korszak lezárultát jelentette: a szezonzáró előtti utolsó, német versenyen szerezte meg pályafutása utolsó győzelmét az olasz legenda, Giacomo Agostini.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok